Schlinkert ist der Familienname folgender Personen:

 Martha Schlinkert (1913–1979), deutsche Kinderbuchautorin
 Norbert W. Schlinkert (* 1964), deutscher Schriftsteller und Kulturwissenschaftler